Bitwa nad Uji (1180)
 Bitwa nad Uji (1184)